Il doppio del torneo di tennis Qatar Total Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Janet Lee e Wynne Prakusya che hanno battuto in finale María Vento-Kabchi e Angelique Widjaja 6–1, 6–3.

Teste di serie

 Cara Black /  Elena Lichovceva (semifinali)
 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (semifinali)

 Janet Lee /  Wynne Prakusya (campionesse)
 Svetlana Kuznecova /  Martina Navrátilová (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Qatar Total Open 2003